

Sigle 
 British Medical Journal  – rivista medica britannica
 Bundesministerium der Justiz  – ministero federale della giustizia tedesco
 Bundesministerium für Justiz  – ministero federale della giustizia austriaco

Codici 
 BMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baramita (Guyana)
 bmj – codice ISO 639-3 della lingua bote-majhi